Bukefalos (starořecky Βουκέφαλος, složeno ze slov βούς, bous – vůl a κεφαλή, kefalé – hlava; 355 př n. l. – červen, 326 př. n. l.) byl kůň Alexandra Velikého a vedle Pegasa a dřevěného Trójského koně nejslavnější kůň z období klasické antiky. Podle starověkých autorů (Plútarchův Život Alexandrův a Anabasis Alexandri Arriana z Nikomedie) Bukefalos pošel po bitvě u Hydaspes, v dnešním Pákistánu, roku 326 před naším letopočtem a je pohřben v Džalalpur Šarif. Na počest svého padlého koně dal Alexandr založit město Bukefala, dnešní pákistánské město Dželum.

Odkazy

Reference

Literatura

Externí odkazy 
 
  Bucephalus, the Conqueror's Horse

Starověké řecké vojenství
Slavní koně
Starověká Makedonie
Slavná zvířata z Řecka
Zvířata narozená v roce 355 př. n. l.
Zvířata uhynulá v roce 326 př. n. l.